

Classifica

Legenda:

      Retrocesse in Serie A2 1989-1990

Verdetti
 S.G.Amsicora cagliari: campione d'Italia.

Serie A1 (hockey su prato maschile)
Sport nel 1988
Sport nel 1989